Японская соккер-лига 1967 — 3-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Ёкояма, Кэндзо
Катаяма, Хироси
Миямото, Масакацу
Камата, Мицуо
Оги, Аритацу
Ками, Хисао
Сугияма, Рюити
Миямото, Тэруки
Яэгаси, Сигэо
Камамото, Кунисигэ
Кимура, Такэо

Ссылки
RSSSF 

Япония
1967
Спорт в Японии в 1967 году